Asks socken kan syfta på:

 Asks socken, Skåne.
 Asks socken, Östergötland.